S-hamn kan avse:

Simrishamn
Skelleftehamn
Skärhamn
Smygehamn
Söderhamn